Лундхольм () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лундхольм, Матиас (1785—1860) — шведский скрипач и дирижёр.
 Лундхольм, Стиг (1917—2009) — шведский шахматист, национальный мастер.